

Anno 
 1130 – anno millecentotrenta dell'era moderna.

Matematica 
 1130 (numero) – numero naturale.